Дми́трий Андре́ев:* Андреев, Дмитрий Анатольевич (род. 1980) — российский тромбонист.
 Андреев, Дмитрий Гаврильевич (1912—2003) — бригадир совхоза «Эльгяйский» Сунтарского района Якутской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Андреев, Дмитрий Дмитриевич (1869—?) — русский военный деятель.
 Андреев, Дмитрий Иванович (1900—1974) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Андреев, Дмитрий Степанович (род. 1980) — российский футболист.
 Андреев, Дмитрий Сергеевич (род. 1973) — российский художник по костюмам.